Професія — спеціаліст, що керує роботою складного механізму. Оператор кіно (кінооператор), оператор ЕОМ, оператор котельні. 
 Оператор (хімія)
 Оператор (математика) — математична нотація, поняття, що означає певну відповідність між елементами двох множин.
 Лінійний оператор
 Оператор Лапласа
 Оператор Гамільтона
 Оператор д'Аламбера
 Оператор еволюції
 Оператори народження та знищення
 Знак, що позначає дію, яку необхідно виконати в операції (математика, програмування, комп'ютерна техніка). 
 Оператор (програмування) — спеціальний знак, який повідомляє транслятору про те, що потрібно виконати операцію з деякими операндами, також в укр. та рос. книгах зустрічається вживання у значенні інструкція програми.
 Юридична особа, яка здійснює операції на біржі, надає послуги за профілем своєї діяльності.
 Оператор мобільного зв'язку
 Оператор телекомунікацій
 Оператор (генетика) — ділянка ДНК, яка є місцем зв'язування регуляторних білків

Див. також 
 Навідник-оператор
 Операція

Джерела 
 www.slovnyk.net Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн